Андрей Щербаков:
 Щербаков, Андрей Александрович (род. 1965) — российский скульптор.
 Щербаков, Андрей Анатольевич (1991—2018) — белорусский футболист.